Arghandab ist in Afghanistan
 ein Fluss, siehe Arghandāb
 ein Bezirk (woluswali) der südafghanischen Provinz Zabul, siehe Arghandab (Zabul)
 ein Bezirk in der Provinz Kandahar, siehe Arghandab (Kandahar)
Der Name stammt von dem gleichnamigen Fluss, der durch die beiden Bezirke fließt.
Die Bevölkerung besteht beinahe zu 100 % aus Paschtunen.